Бейниш — еврейское мужское имя и фамилия.

 Бейниш, Азриль Моисеевич (1911—1985) — советский инженер, учёный в области электросварки, лауреат Государственной премии СССР (1971).
 Бейниш, Дорит (род. 1942) — председатель Верховного Суда и Государственный прокурор Израиля.